Гирич Андрій Іванович (1918—1973) — генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу.
 Гирич Анжеліка Іванівна — українська акторка театру і кіно. Народний артист України.
 Гирич Віктор Сергійович — український театральний режисер, педагог, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України.
 Гирич Віра (1967—2022) — журналістка, продюсер «Радіо Свобода».
 Гирич Віталій Анатолійович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гирич Ігор Борисович (* 1962) — історик та журналіст, головний редактор журналу «Пам'ятки України».